Il doppio del torneo di tennis Bausch & Lomb Championships 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrici Kathy Jordan e Paula Smith che hanno battuto in finale Joanne Russell e Virginia Ruzici 6-3, 5-7, 7-6.

Teste di serie 

 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (semifinali)
 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (quarti di finale)
 Kathy Jordan /  Paula Smith (campionesse)
 Candy Reynolds /  Paula Smith (quarti di finale)

 Hana Mandlíková /  Betty Stöve (quarti di finale)
 Andrea Jaeger /  Regina Maršíková (semifinali)
 Joanne Russell /  Virginia Ruzici (finale)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bausch & Lomb Championships 1981